

Patronyme 

 Armand Peltzer (1849-1885), criminel belge ; 
 Édouard Peltzer de Clermont (1859-1934), homme politique belge ; 
 James Peltzer (1850-?), frère des criminels Armand et Léon Peltzer ;  
 Léon Peltzer (1852-1922), criminel belge ; 
 Marguerite Peltzer (1897-1991), sculptrice française d'origine allemande ; 
 Louise Peltzer (1946-), linguiste française ; 
 Otto Peltzer (1900-1970), athlète allemand ; 
 Tatiana Peltzer (aussi Pelttser, 1904-1992), actrice soviétique ; 
 Ulrich Peltzer (1956-), écrivain allemand.

Autres 
 Affaire Peltzer, affaire criminelle belge de 1882 impliquant les frères Armand et Léon Peltzer.